

Муніципалітети у Франції 
 Мезон (Ер і Луар) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і Луар
 Мезон (Од) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Мезон (Кальвадос) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Див. також 
 Мезони